Бомас (Суматра)
 Бомас (Кенія)